Bangor City F.C. er en semiprofessionel fodboldklub hjemmehørende i den walisiske by Bangor. I 1978 spillede Bobby Charlton en enkelt kamp for klubben. Klubben spiller sine hjemmekampe på Farrar Road Stadium med plads til 1.500 tilskuere, heraf 700 siddepladser.

Titler 
 Walisiske mesterskaber (2): 1994 og 1995
 Walisiske pokalturnering (8): 1889, 1896, 1962, 1998, 2000, 2008, 2009 og 2010

Europæisk deltagelse 

Fodboldklubber i Wales
Etableret i 1876